Giachem Guidon – fondista svizzero
 Niède Guidon – archeologa brasiliana